Piscataway steht für:

 Piscataway (New Jersey), Township im Middlesex County, New Jersey, USA
 Piscataway (Maryland), Kleinstadt in den USA
 Piscataway, das indigene Volk der Conoy in Maryland, USA